Il termine Costabella può riferirsi a denominazioni di varia natura:

Geografia

Cime e gruppi montuosi
 Alpe di Costabella  – cime montuose (culminanti a 2155 metri) sul versante veneto del comprensorio del Monte Baldo
 Cima di Costabella  – cima montuosa (2765 metri), nella zona del Passo di San Pellegrino, nel territorio del comune di Moena
 Costiera Rostagno-Costabella  – sottogruppo alpino appartenente alla Catena Corborant-Tenibres-Enciastraia, nelle Alpi Marittime
 Crinale di Costabella  – cima montuosa (2062 metri), nel comprensorio trentino del Monte Baldo
 Testa della Costabella del Piz  – cima montuosa (2760 metri) sul territorio comunale di Vinadio, in provincia di Cuneo

Frazioni e contrade
 Costabella  – frazione del comune di Camerana, in provincia di Cuneo
 Costabella  – frazione del comune di Pradleves, in provincia di Cuneo
 Costabella (Schönhuben)  – gruppo di masi della frazione di Santa Maria (Aufkirchen) del comune di Dobbiaco

Rifugi
 rifugio Costabella  – rifugio montano nel comprensorio del Monte Baldo

Trasporti
 Funivia Prada-Costabella  – impianto a fune del comprensorio del Monte Baldo
 Slittovia di Costabella  – impianto a fune del 1939, attualmente chiuso, del comune di Selva di Val Gardena